Ephrata kan syfta på:

 Ephrata, Pennsylvania
 Ephrata, Washington